Change peut désigner :

Finance 

 Change à terme
 Taux de change
 Agent de change
 Mécanisme de taux de change européen
 Réserves de change
 Régime de change chinois
 Lettre de change
 Bureau de change
 Changeur : le métier de banquier médiéval

Communes 

 Change, commune française de Saône-et-Loire
 Le Change, commune française de la Dordogne
 Change, village du Népal
 Changé, commune française de la Sarthe
 Changé, commune française de la Mayenne

Édifices 

 Pont au Change : pont parisien
 Temple du Change : temple protestant à Lyon

Téléfilms 

 Change, téléfilm allemand réalisé par Franz Peter Wirth en 1971 ;
 Change, téléfilm autrichien  en 2005.

Cinéma 

 Change, film allemand réalisé par Bernd Fischerauer en 1975 ;
 Change, court-métrage allemand réalisé par Christoph Janetzko en 1981 ;
 Change (Chench), film russe réalisé par Roman Gaj en 1994 ;
 Change (Che-inji), film sud-coréen réalisé par Lee Jin-suk en 1997 ;
 Change, court-métrage américano-belge réalisé par David Diaz en 2001 ;
 Change, court-métrage américain réalisé par Sarah DiLeo en 2002.

Musique

Groupe 

 Change, un groupe de musique italo-américain fondé en 1979.

Chanson 

 Change, une chanson de Tracy Chapman de l'album Where You Live ;
 Change, une chanson de Taylor Swift sur l'album Fearless ;
 Change, une chanson de Tears for Fears sur l'album The Hurting ;
 Change, une chanson d'Every Little Thing sortie en single et sur l'album homonyme Change ;
Change, une chanson de Lisa Stansfield sortie en single de l'album Real Love
 Changes, une chanson de David Bowie sur l'album Hunky Dory ;
 Changes, une chanson du rappeur Tupac Shakur.

Album 

 Change, un album de Barry White sorti en 1982 ;
 Change, un album du groupe The Alarm sorti en  ;
 Change, un album, un single et une chanson du groupe de pop Sugababes sorti le  ;
 Change, un album du groupe Every Little Thing sorti le .

Autres 
 Congress for Democratic Change, un parti politique du Liberia ;
 Chang'e, déesse chinoise de la lune ;
 Synergy/Change, un progiciels de gestion ;
 Change, technique de combat du manga Dragon Ball ;
 Change, une revue dirigée par Jean-Pierre Faye ;
  ;
 Change, une voie d'escalade en Norvège ;
 Change.org, une plateforme de pétitions en ligne.
 Centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE)

Voir aussi 

 Changey, commune française de la Haute-Marne
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France